«Оголённый провод» () — кинофильм Грегга Араки о нескольких днях жизни вне закона двух ВИЧ-положительных геев, находящихся «в бегах».

Сюжет 

Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД. Он отправляется в путешествие на машине в никуда, по ходу записывая свои наблюдения на диктофон. Подсаживает в машину попутчика. Тот оказывается тоже инфицированным. Между ними возникает привязанность и любовь. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства. Они путешествуют дальше вдвоём.

В ролях 
 Майк Дитри — Люк, бродяга
 Крэйг Гилмор — Джон, кинокритик
 Марк Финч — врач
 Джоанна Уэнт — Ферн
 Дарси Марта — Дарси
 Скот Гетц — Питер
 Бреттон Вэйл — Кен

Саундтрек 
В фильме звучит музыка нескольких направлений, в том числе индастриал, постпанк и шугейзинг и упоминаются музыкальные группы или исполнители: Йен Кёртис из Joy Division, Dead Can Dance, Echo & the Bunnymen. На приборной панели автомобиля Джона можно видеть стикер группы Nine Inch Nails. Название фильма происходит от песни группы The Jesus and Mary Chain.

Призы и номинации 
Фильм был номинирован в 1992 году на приз Большого жюри Киновестиваля Sundance.

Факты 

 Буквальный перевод названия фильма «Жизнь на краю». Сергей Кудрявцев на странице журнала «Искусство кино» предложил следующие переводы названия картины: «Смерть, полная жизни» или «Живая смерть».
 Критики отмечали схожесть сюжета фильма с работой Алекса Кокса «Сид и Нэнси».
 Фильм завершается титрами со словами режиссёра: «Посвящается Крейгу Ли (1954—1991), а также сотням тысяч умерших и миллионам, которые ещё умрут из-за того, что в большом Белом доме сидят е**нные республиканцы».

Примечания 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о СПИДе
Бадди-муви США
Роуд-муви США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года